Лутиэн Тинувиэль (, в некоторых русских переводах «Лучиэнь») — персонаж книги «Сильмариллион» английского писателя Дж. Р. Р. Толкина; дочь Элу Тингола (Эльвэ Синголло), правителя зачарованного эльфийского королевства Дориат, и майа Мелиан.

Имена и образ: этимология и происхождение 
Имя «Лутиэн», по-видимому, означает «чаровница» на дориатском диалекте синдарина, но также может быть переведено как «цветение». Однако синдаринский корень для слова «цветение» — лот (loth), как в слове «Лотлориэн» (), а лут (luth) недвусмысленно определяется Толкином как корень для слова «заклятие», что создаёт определённые сомнения в корректности этого альтернативного перевода.

Вероятно, Толкин образовал это имя от древнеанглийского Lufien — «любовь». На возможность такого заимствования косвенно указывает и то, что в «Повести о Берене и Лутиэн» прослеживается ряд элементов из английских сказаний, таких, как валлийская сказка «Поиски Олвен» (отец, выступающий против жениха, задавая тому невыполнимые, на его взгляд, задания, которые тот с успехом выполняет при помощи своего родича — короля Артура). В версии Толкина такими помощниками выступают король Финрод Фелагунд, а также и сама невеста — Лутиэн. В частности, литератор-толкиновед Том Шиппи отмечает:
Охота на волка-великана напоминает погоню за кабаном Турх Труйтом из валлийского «Мабиногиона», а мотив «руки в волчьей пасти» — один из наиболее знаменитых фрагментов «Младшей Эдды» — легенду о волке Фенрире и боге Тюре. Хуан заставляет вспомнить и о других верных псах: Гарме, Гелерте, Кафалле.
Другой литературовед, Дэвид Дэй в своей книге «Кольцо Толкина» отмечает:…В кельтской традиции, когда некие сияющие существа — «леди в белом» — делают смертных героев своими возлюбленными, — перед последними всегда находятся препятствия, которые необходимо преодолеть. Эти препятствия обычно принимают форму почти невыполнимых заданий. У Толкина это наиболее очевидно при сопоставлении с валлийской легендой о сватовстве к Олвен. Олвен была прекраснейшей женщиной своей эпохи; её глаза излучали свет, а кожа была белой как снег. Имя «Олвен», означающее «оставляющая белый след», дано ей за то, что, где бы она ни прошла, на каждом её шагу на траве вырастали по четыре белых трёхлистных цветка; а для того, чтобы заслужить её руку, требовалось свершить почти невозможное — собрать воедино все Сокровища Британии… У Толкина мы находим два почти что идентичных образа леди в белом: Лутиэн в «Сильмариллионе» и Арвен — во «Властелине Колец».

«Тинувиэль» — прозвище, данное Лутиэн Береном. Буквально оно означает «дочь звёздных сумерек», что соответствует слову «соловей». Лутиэн описывается как Утренняя Звезда эльфов, в то время как её праправнучка Арвен имела прозвище Ундомиэль — «Вечерняя Звезда».

Жизнеописание 
Лутиэн родилась вскоре после первого пленения Мелькора. От своей матери она унаследовала необычайную волшебную силу, присущую майар. Лутиэн была прекраснейшей среди Детей Илуватара (прекраснейшим из Детей Эру был и Феанор, следовательно Лутиэн являлась самой прекрасной из дочерей Илуватара) и среди них же, была самой благородной и чистой.

Главными подвигами Лутиэн были похищение одного из Сильмариллов из Короны Моргота (см. Железная Корона), а также победа над Сауроном в магическом поединке на острове Тол-ин-Гаурхот.

Лутиэн первая из числа эльфов вышла замуж за смертного — Берена, сына Барахира, которого смогла воскресить из мёртвых только сама отказавшись от бессмертия, соответственно, Лутиэн — первая из эльфов, которая действительно умерла, а не ушла в Чертоги Мандоса (такая же судьба была у её праправнучки Арвен). О любви Берена и Лутиэн сложено множество песен, среди них — «Песнь о Берене и Лутиэн» и «Песнь о разрешении от уз» (настолько длинная, что в Третью Эпоху из всех живущих в Средиземье помнил её целиком только правнук Лутиэн Элронд).

Единственный сын Лутиэн и Берена, Диор унаследовал трон Дориата.

Образ Лутиэн в современной культуре 
История любви Берена и Лутиэн является одной из центральных сюжетных линий «Сильмариллиона» и служит источником вдохновения для целого ряда поэтических и прозаических произведений современных отечественных авторов-толкинистов: стихотворения Элхэ Ниэннах и Тэм Гринхилл, «По ту сторону рассвета» (Берен Белгарион) и т. д.

Прообраз 

Общеизвестно, что история о Берене и Лутиэн придумана Толкином в автобиографическом ключе: автор отчасти отождествлял себя и свою супругу Эдит с Береном и Лутиэн. Так, в своём письме к сыну Кристоферу, датированном 11 июля 1972 года, Толкин, говоря о могильной надписи для своей жены Эдит, писал: «…ибо она была (и знала, что была) моей Лутиэн». В сноске письма Толкин указал, что «ей была известна самая ранняя версия этой легенды… а также поэма, позднее напечатанная как песнь Арагорна».

Супруги Толкин похоронены на кладбище Вулверкот в Северном Оксфорде. На их надгробии выбита следующая надпись:

См. также 
 Арвен
 Арагорн

Примечания

Источники 
 
 
 David Day. Tolkien’s Ring. — NY: St Martins Pr., 1990. — 314 p. — ISBN 978-0-312-04418-3.
 Tom Shippey. The Road to Middle-Earth: How J.R.R. Tolkien Created a New Mythology. — NY: Mariner Books; Revised & enlarged edition (June 24, 2003). — 416 p. — ISBN 978-0-618-25760-7.
 О Берене и Лютиэн

Персонажи книги «Сильмариллион»
Полуэльфы Средиземья